Review steht für:

 Review paper, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die den Forschungsstand zu einem Thema darstellt, siehe systematische Übersichtsarbeit
 Peer-Review (Begutachtung durch Fachkollegen), ein Verfahren zur Qualitätssicherung beim wissenschaftlichen Publizieren
 Review (Softwaretest), eine manuelle Überprüfung von Arbeitsergebnissen
 Review (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 kritische Besprechung eines (künstlerischen) Produkts, siehe Rezension

Siehe auch:

 Annual Reviews